Сан Хосе дел Параисо има више значења:

 Сан Хосе дел Параисо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хосе дел Параисо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику